Rodari è un cognome italiano di molti personaggi famosi, fra i quali:
Giacomo Rodari (1463-1527), scultore italiano, figlio di Giovanni e fratello di Tommaso
Gianni Rodari (1920-1980), scrittore e pedagogista italiano
Paolo Rodari (1973), giornalista, scrittore e vaticanista
Tommaso Rodari  (1460-1525), scultore e architetto italiano, figlio di Giovanni e fratello di Giacomo

Inoltre può indicare:

2703 Rodari, un asteroide del sistema solare